Kiść (robotyka) – w robotyce: obrotowy, często sferyczny przegub manipulatora, miejsce osadzenia końcówek roboczych. 
 Kiść – potoczne określenie kwiatostanu lub owocostanu z jedną osią typu grono lub wiecha.

Przypisy